Utricularia laciniata — однолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Эндемик Бразилии, где распространено в Гоясе и Минас-Жерайсе.

Произрастает в сырых песчаных или щебнистых почвах на высоте от 1000 до 1300 метров над уровнем моря. Цветение длится с января по май. Вид был впервые описан Огустеном де сент-Илером и Фредериком де Гирардом в 1838 году.

Классификация 
Вид Utricularia laciniata входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 

Пузырчатковые
Флора Южной Америки
Хищные растения
Эндемики Бразилии